Acerbia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Olavi Sotavalta 1963. Acerbia ingår i familjen björnspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Björnspinnare
Acerbia